Eypeltauer ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrix Eypeltauer (* 1929), österreichische Juristin und Politikerin
 Felix Eypeltauer (* 1992), österreichischer Politiker (NEOS)
 Ferdinand Eypeltauer (1893–1979), österreichischer Generalstaatsanwalt, Strafrichter und Nationalsozialist

Siehe auch:
 Eipeldauer